Kitano peut faire référence à :

Takeshi Kitano, comédien et réalisateur japonais,
Kitano Tenman-gū, sanctuaire shinto de Kyoto,
, district historique de Kobe,
Kitano (navire), navire japonais,
, actrice japonaise.

Voir aussi